Niemcy:
 Nittel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Osoby:
 Heinz Nittel – austriacki polityk
 Uwe Nittel – niemiecki kierowca rajdowy